Jan Stypułkowski (1884–1939) – wydawca, samorządowiec i adwokat
Jan Stypułkowski (1954–2009) – piłkarz i trener